Лалоз () — французская фамилия. Известные носители:

 Адольф Лалоз (1838—1906) — французский гравёр, офортист, художник-иллюстратор.
 Альфонс Лалоз (1872—1936) — французский художник-иллюстратор и плакатист.